Griem ist der Familienname folgender Personen:

 Helmut Griem (1932–2004), deutscher Schauspieler und Regisseur
 Julika Griem (* 1963), deutsche Anglistin, Literaturwissenschaftlerin und Hochschullehrerin.
 Michael Griem (* 1946), österreichischer Schauspieler.

Siehe auch:
 Cream (Begriffsklärung)